Hardmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Melchior Hardmeyer (1630–1700), Schweizer Buchdrucker, Lehrer und Dichter
 Willy Hardmeyer (1910–1986), Schweizer Organist, Orgelbauexperte und Sachbuchautor